Die Masters Series Hamburg 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2007 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Tommy Robredo, der dieses Jahr in seinem ersten Match verlor. Die ersten beiden Spieler der Setzliste, Roger Federer und Rafael Nadal trafen im Finale aufeinander. Der Sieg von Federer gegen Nadal auf Sand war eine Besonderheit, da Nadal die meisten Matches auf diesem Belag gewann. Federer gewann den 3. Titel der Saison sowie den 48. Titel seiner Karriere. In Hamburg war er nach 2002, 2004 und 2005 der vierte Titel für Federer.
Im Doppel siegten Paul Hanley und Kevin Ullyett im Vorjahr. Sie zogen als Fünfte der Setzliste erneut ins Finale ein, wo sie sich aber den Brüdern Bob und Mike Bryan beugen mussten. Für die Paarung war es der 39. gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Hamburg